Hymenolaena pimpinellifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Josef Ivanovich Ruprecht. Hymenolaena pimpinellifolia ingår i släktet Hymenolaena och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pimpinellifolia